Парламентские выборы в Венгрии (1994) состоялись 8 и 29 мая 1994. В них приняли участие большинство партий Венгрии. Большинство получила ВСП. Венгерский демократический форум потерпел сокрушительное поражение. Он занял 3-е место

Результаты выборов

1994
1994 год в Венгрии
Выборы 1994 года
Май 1994 года